Der Kanton Donnemarie-Dontilly war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Provins, im Département Seine-et-Marne und in der Region Île-de-France; sein Hauptort war Donnemarie-Dontilly. Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 1982 bis 2015 Jacques Ballot (DVD).

Der Kanton Donnemarie-Dontilly war 179,76 km² groß und hatte (1999) 9708 Einwohner, was einer Bevölkerungsdichte von 54 Einwohnern pro km² entsprach.

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 19 Gemeinden:

Donnemariedontilly
Aufgelöst 2015